Żakowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Osięciny 
 Żakowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krzyżanów 
 Żakowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Koluszki 
 Żakowice – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Susz
 Żakowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce
 Żakowice – dawniej wieś, obecnie dzielnica Radomia
 Żakowice – przystanek kolejowy w Żakowicach, w województwie łódzkim

Zobacz też 
 Żakowice Południowe